

Топоніми 
 Ное () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Ное () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна

Прізвище 
 Гаспар Ное () — французький та аргентинський кінорежисер, сценарист.
 Джеймс Альберт Ное () — американський бізнесмен, політик.